Свято́го Иоа́нна Богосло́ва сказа́ние об успе́нии Свято́й Богоро́дицы  (; ) — апокрифическое сочинение, написанное в конце V или в начале VI века. Сочинение написано от имени Иоанна Богослова; автор присвоил себе имя апостола Иоанна. Сочинение написано достаточно поздно, об этом указывают наименования Марии, такие как «Приснодева» или «Богородица». Эти имена стали широко употребляться только в V веке, в период создания культа Марии. Название «Приснодева» начало входить в употребление с конца IV века, благодаря сочинениям Епифания и Августина. Название «Богородица» стало широко употребляемым после Эфесского собора 431 года.

Вплоть до V века Отцы Церкви не упоминают о празднике Успения Богородицы, в конце VI века император Маврикий установил праздновать Успение 15 августа. Епифаний Кипрский, по происхождению еврей, уроженец Финикии, принявший христианство в зрелом возрасте и проживший уже будучи монахом более 20 лет в Палестине с 335—340 по 362 год, пишет в «Панарионе», написанном в 378 году, о том, что об обстоятельствах смерти Марии ничего никому неизвестно: неизвестно ни место её смерти, ни того — своей ли собственной смертью она умерла или была убита. Надо отметить, что Епифаний Кипрский занимался поиском различных христианских исторических сочинений при написании своих книг, а также был знаком и общался лично практически со всеми предстоятелями поместных христианских церквей.

Начиная с V века начинает развиваться культ поклонения Деве Марии, а для этой цели авторы пишут различные произведения собственного сочинения, описывающие смерть (успение) Девы Марии. Эти произведения авторы не подписывают собственными именами, а вместо них подписывают в заголовках как авторов имена древних и уважаемых святых отцов, живших в I — II веке, таких как Иоанн Богослов, Дионисий Ареопагит, Мелитон Сардийский.

Проведя исследование текста, Симон Клод Мимуни () пришёл к выводу —  сочинение создано в период между концом V началом VI века.

Сюжет и композиция сочинения 

Повествование ведётся от первого лица, от имени Иоанна Богослова. Этот выбор не является случайным. Согласно Евангелию: «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (). В сочинении рассказывается о том, что Богородица каждый день ходит ко гробу Иисуса Христа с кадильницей,   воскуривает фимиам и молится перед ним. Мария Дева имеет трёх служанок-дев, которым она приказывает. Во время одной из молитв к Богородице является архангел Гавриил и сообщает Марии о том, что ей пора оставить мир и войти на небеса к Сыну. После явления архангела, Мария отправляется в Вифлеем и там снова молится, во время молитвы к ней прибыл Иоанн Богослов, который был чудесным образом перенесён из Эфеса на облаке в Вифлеем. Мария и Иоанн снова молятся, уже вместе. После этого в Вифлеем на облаках прилетают Петр из Рима, Павел из Тивериады, Фома из внутренней Индии, Иаков из Иерусалима, Марк из Александрии; вместе с ними прилетают на облаках и умершие апостолы, но воскрешённые Святым Духом ради того чтобы присутствовать при Успении Богородицы, Андрей, Филипп, Лука, Симон Кананит, Фаддей. Названия мест, из которых прилетали апостолы, говорят о том, что ко времени создания апокрифа «Сказание об успении», его автору были  известны основные апокрифические «Деяния» отдельных апостолов. Апостолы по очереди рассказывают о том, как они оказались в Вифлееме. Мария лежит на одре, а все апостолы находятся вокруг одра и молятся. Во время молитвы гремит гром с неба и возникает страшный шум как бы от колесниц, является великое воинство ангелов, сил, являются серафимы, раздается голос Сына Человеческого; все люди, находящиеся в Вифлееме, видят чудеса, эти люди приходят в Иерусалим и рассказывают об этих чудесах. Во время шума, являются солнце и луна около дома, где лежит Богородица. Происходят чудеса — люди, больные разным болезнями, прикасаясь к стене дома, получают исцеление и славят Христа и Богородицу. Иудейские священники готовят нападение на Вифлеем, но на расстоянии мили от города их ноги стали неподвижными. Затем они жалуются игемону и требуют выгнать Марию из города; игемон вначале отказывается это сделать, а затем посылает тысяченачальника с войнами. Апостолы, предупреждённые Святым Духом, уносят одр с Марией в Иерусалим до прихода тысяченачальника. В Иерусалиме иудеи стремятся сжечь дом, где находятся апостолы и Мария. Огонь исходит изнутри дома силою ангела и сжигает иудеев, апостолы остаются в доме невредимы. В воскресение является Христос к Марии, беседует с ней, а затем забирает её душу на Небо. После этого апостолы берут тело Богородицы из дома на горе Сион и несут его с псалмопением в Гефсиманию через долину Иосафатову. Во время переноса тела Марии знатный еврей Иефания устремился сбросить тело с носилок, ангел Господень невидимо огненным мечом отсек у него обе руки, начиная с плеч, и оставил их висящими в воздухе на гробе. Иефания приносит покаяние, руки отрываются от одра и прирастают к телу Иефании. Апостолы погребают тело Марии в Гефсимании в новом гробе. При этом распространяется благоухание, и три дня слышны были голоса невидимых ангелов, славящих Бога. Затем пение ангелов прекратилось; и отсюда, как пишет автор, стало ясно, что тело Марии было перенесено в рай. В конце сочинения автор хвалит Бога за увиденное им Успение Марии.

Влияние сочинения 

На основе греческого сочинения «Святого Иоанна Богослова сказание об успении Святой Богородицы», было переведено на латинский язык и на основе его было создано несколько различных других апокрифических латинских сказаний о Успении Богородицы под названием «Переход Марии» («»). Одно из латинских сказаний дополнено новыми подробностями, которых нет в греческом тексте. В латинском тексте подобно евангельскому рассказу о пустом гробе Христа  рассказывается о том, что апостол Фома опоздал к погребению Марии и требует отрыть её гроб; когда открывают его апостолы, то обнаруживают, что он пуст. Таким образом латинские авторы подчеркивали связь Богородицы с Иисусом Христом. Кроме того, латинский текст рассказывает о том, что Фома по дороге в Иерусалим увидел телесное Вознесение Марии на небо. 

Благодаря апокрифу праздник Успения Богородицы был установлен как всеобщий в конце VI века византийским императором Маврикием. Несмотря на соборный строжайший запрет чтения апокрифов (например, в 60 правиле святых апостолов), рассказы из греческого апокрифа о Успении в пересказанном виде Иоанном Дамаскиным и Космой Маюмским вошли в богослужебные тексты Православной церкви. Апокриф «Святого Иоанна Богослова сказание об успении Святой Богородицы» является главным источником описания событий праздника Успение для православных. 

В отличие от греческого апокрифа, латинские апокрифы об Успении включают рассказ о Вознесении Марии. Благодаря этому рассказу из апокрифа в латинской церкви, которая впоследствии стала Католической, был установлен праздник Вознесение Девы Марии. Этого праздника не было в греческой церкви, которая впоследствии стала Православной церковью. Ещё одним из добавлений в греческий апокриф латинскими авторами стало событие —  рассказ о том, что на третий день после погребения Богородица явилась апостолу Фоме и бросила ему в утешение Свой пояс с Неба.

Рукописи и издания 

Апокриф «Святого Иоанна Богослова сказание об успении Святой Богородицы» — наиболее распространенный среди греческих апокрифов о Успении, сохранилось около 100 рукописей. Впервые сочинение на основе двух рукописей: Monacensis gr. 66  и  146 издал Франсуа Ксавье Эмабль Бергер (François Xavier Aimable Berger) в 5 томе сборника «Beyträge zur Geschichte und Literatur, vorzüglich aus den Schätzen der Königl» в 1805 году в Мюнхене. Константин Тишендорф в Лейпциге в 1866 году в сборнике «Apocalypses apocryphae. Mosis, Esdrae, Pauli, Ioannis item Mariae Dormitio.» издал сочинение, используя 5 рукописей: Parisinus  gr.  1173,  Marcianus  gr.  II.  42,  Monacensis  gr.  276,  Ambrosianus  gr.  A  60  и  C 921. На русский язык сочинение переведено и издано в 1873 году, в апрельском номере журнала «Православное обозрение». Автор перевода — священник И. Смирнов.

Рукописи 
 Grec 1215.  —(114 v°)S. Joannis evangelistæ narratio de dormitione beatæ Mariæ. Дата: 1080 год. Национальная библиотека Франции
 Grec 1586. —(170)S. Joannis evangelistæ narratio de dormitione bealæ Mariæ. Дата: 1101 - 1200 годы. Национальная библиотека Франции

Издания 
 Beyträge zur Geschichte und Literatur, vorzüglich aus den Schätzen der Königl. Hof- und Centralbibliothek zu München ; 5. 1805. p. 629-663
 Тischеndоrf С. Apocalypses apocryphae. Mosis, Esdrae, Pauli, Ioannis item Mariae Dormitio. Lipsiae, 1866, p. 95–112

Примечания

Литература 
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΡΑΚΑ. Η ΕΟΡΤΗΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ–ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολήςτου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Σύμβουλος Καθηγητής: Συμεών Α. Πασχαλίδης, Αν. Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 σελ. 50
 Simon Mimouni. Les traditions anciennes sur la Dormition et l'Assomption de Marie: Études littéraires, historiques et doctrinales BRILL, 17 янв. 2011 г.
 Свенцицкая И., Скогорев А. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых.

Ссылки 
 The Golden Legend: Volume IV. Here followeth the Assumption of the Glorious Virgin our Lady S. Mary.
 Слово второе // Иоанн Дамаскин. Три похвальных слова на Успение Богоматери. 
 Успение Богоматери Константин Иконому, преподаватель Η Κοίμηση της Θεοτόκου του Κων. Α. Οικονόμου δασκάλου
 PG. 145. Col. 812—817

Апокрифы Нового Завета